A thai szó Thaiföld nevéből származik, és a következőket jelentheti:

 Thai nép, Thaiföld domináns etnikai csoportja
 Thai nyelv, Thaiföld nemzeti és hivatalos nyelve
 Thai írás, a thai nyelv írott változata
 Thai konyha, Thaiföld konyhaművészete
 Thai Airways International, Thaiföld nemzeti légitársasága